Bear Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bear Creek Township (Arkansas)
 Bear Creek Township (Christian County, Illinois)
 Bear Creek Township (Hancock County, Illinois)
 Bear Creek Township (Iowa)
 Bear Creek Township (Kansas)
 Bear Creek Township (Michigan)
 Bear Creek Township (Minnesota)
 Bear Creek Township (Henry County, Missouri)
 Bear Creek Township (Montgomery County, Missouri)
 Bear Creek Township (North Carolina)
 Bear Creek Township (North Dakota)
 Bear Creek Township (Pennsylvania)